Ján Greguš ist der Name folgender Personen:

* Ján Greguš (Sänger) (* 1951), slowakischer Sänger, Komponist und Textdichter 
 Ján Greguš (Fußballspieler, 1960) (* 1960), slowakischer Fußballspieler und -trainer 
 Ján Greguš (Fußballspieler, 1991) (* 1991), slowakischer Fußballspieler